São Pedro de Alcantara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pindaré Mirim, ort, Maranhão, Pindaré-Mirim, 
 Simão Pereira (ort), Minas Gerais, 
 Ibiporã (ort), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar